Derrick Alexander – giocatore di football americano nato nel 1972
Derrick Alexander – giocatore di football americano nato nel 1973